A 8-a ediție a Campionatului Mondial de Handbal Masculin s-a desfășurat în perioada 28 februarie-10 martie 1974 în RDG. Echipa României a câștigat campionatul după ce a învins în finală echipa RDG-ului cu scorul de 14 - 12 și a devenit pentru a patra oară campioană mondială.

Runda preliminară

Clasament final

Top golgheteri

Note

Legături externe 
  Campionatul Mondial de Handbal din 1974 la Federația Internațională de Handbal 

1974
Competiții de handbal
Sport în Germania